Suizhou bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Suizhou (随州) in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Suizhou;
 den Meteoriten Suizhou (随州陨石, Suizhou yuanshi, Suizhou L6 Chondrit), siehe Suizhou (Meteorit).